Eldred peut désigner :

Toponyme aux États-Unis 
 Eldred, un village du comté de Greene dans l'Illinois ;
 , une communauté non-incorporée du comté de Polk dans le Minnesota ;
 Eldred, une census-designated place située dans l’État de New York ;
 Eldred, un borough du comté de McKean en Pennsylvanie.

Patronyme 
 , premier Eagle Scout des Boy Scouts of America.
 , un joueur de premier but au baseball.
 , un ancien lanceur professionnel de baseball.
 , un sculpteur américain.
 Eric Eldred, un cofondateur de Creative Commons.
 , un politicien britannique.
 , un écrivain américain.
 , un pionnier de la plongée en scaphandre autonome.

Voir aussi 
 Eldred Pottinger, un officier de l'armée de la Compagnie britannique des Indes orientales et un diplomate.
 Eldred Savoie, un journaliste politique canadien.
 Eldred Henry, un athlète des îles Vierges britanniques, spécialiste du lancer de poids et de disque.